Понтеко́рво:

Топоним:
 Понтекорво (Pontecorvo или Ponte Corvo) — город в итальянской провинции Казерта.
 Понтекорво (княжество)

Фамилия:
 Понтекорво, Бруно Максимович (1913—1993) — итальянский и советский физик.
 Понтекорво, Гвидо (1907—1999) — английский и итальянский генетик.
 Понтекорво, Джилло (1919—2006) — итальянский кинорежиссёр.